Hubalek oder Hubálek ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Hubalek (1926–1995), deutscher Schriftsteller, Dramaturg und Drehbuchautor
 Jiří Hubálek (* 1982), tschechischer Basketballspieler